Зозулинцы — топоним:

Украина 

 Винницкая область
 Зозулинцы — село,  Казатинский район
 Зозулинцы — село,  Хмельницкий район
 Тернопольская область
 Зозулинцы — село,  Залещицкий район
 Черкасская область
 Зозулинцы — посёлок,  Монастырищенский район, ликвидировано в 2001 году

См. также 
 Великие Зозулинцы
 Малые Зозулинцы